Луньяно-ин-Теверина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Терни.

Входит в число красивейших мест Италии ().

Население составляет 1606 человек, плотность населения составляет 55 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 5020. Телефонный код — 0744.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Успение Пресвятой Богородицы ежегодно празднуется 15 августа.

История 

Окружающая местность заселена в позднеримский период. В I веке до н. э. построена вила Poggio Gramignano (также Villa Rustica), обитаемая до III века н. э. и в V веке превращённая в некрополь, называемый сегодня Детский некрополь (). Он появился в результате эпидемии малярии. Некрополь демонстрирует суеверия людей о смерти и бродячих покойниках. Некоторые захоронения неофициально именуются вампирскими из-за способа захоронения. Летом 2018 года археологи обнаружили могилу 10-летнего ребёнка. При погребении в рот усопшего вставили большой камень, чтобы, по поверью, «помешать» ему восстать из мёртвых. Ребёнок скончался от малярии, а на его зубе из-за болезни развился абсцесс.

История современной местности начинается в 1000 году, когда здесь правили графы Монтемарте. Затем с 1147 года правление перешло к Bovaciani di Todi из Тоди. После краткого правления других родов с начала XIV века местностью руководят Орсини, а с 1370 года с благословения Ватикана - Томмазо ди Альвиано из Альвиано. В 1449 году папа Пий II приказал усилить оборону стен. Однако, в 1497 году при Бартоломео д'Альвиано и в 1502 году при его братьях Бернардино и Алоизио д'Альвиано город завоевал гибеллинский Альвиано. Спустя6 лет город провозгласил свой статут ().

Достопримечательности 

 Palazzo Pennone
 Palazzo Bufalari
 Церковь Santa Maria Assunta
 Монастырь San Francesco
 Церковь Chiesa di Santa Maria del Ramo начала XV века
 Porta Sant’Antonio (также Porta della Terra di Lugnano) - городские ворота IX века, возведённые по велению папы Льва IV.

Примечания

Ссылки